Hale Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Hale Township (Arkansas)
 Hale Township (Illinois)
 Hale Township (Iowa)
 Hale Township (Minnesota)
 Hale Township (Ohio)
 Hale Township (Oklahoma)